Benetti steht für:
 Benetti, Markenname von (Super/Mega-)Yachten des italienischen Yachtenbauers Cantieri Benetti, seit 1985 Teil der Azimut Benetti Group
 Benetti (Familienname); Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Benett
 Bennett